Martinikerk verwijst naar enkele oude kerken in Nederland en Duitsland die gewijd zijn aan Martinus van Tours (Sint-Maarten):

 Martinikerk (Bolsward)
 Grote of Martinikerk (Doesburg)
 Martinikerk (Erfurt)
 Martinikerk (Franeker)
 Martinikerk (Groningen) met bijbehorende Martinitoren
 Martinikerk (Itens)
 Martinikerk (Koudum)
 Martinikerk (Mühlhausen)
 Martinikerk (Oosterend)
 Grote of Martinikerk (Sneek)
 Oude of Martinikerk (Voorburg)

Zie ook
 Grote of Martinikerk (doorverwijspagina)
 Sint-Martinuskerk (doorverwijspagina)

Martinikerk